Az 1986–1987-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 53. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Pogoń Szczecin, és a bronzérmes GKS Katowice előtt. A Stal Mielec és a Motor Lublin kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1987
Lengyel 1
Lengyel 1